|-
| 101601 - || 1999 CM || 4 de febrer, 1999 || Gekko || T. Kagawa
|-
| 101602 - || || 7 de febrer, 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 101603 - || || 8 de febrer, 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 101604 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101605 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101606 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101607 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101608 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101609 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101610 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101611 - || || 13 de febrer, 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 101612 - || || 13 de febrer, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101613 - || || 12 de febrer, 1999 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 101614 - || || 12 de febrer, 1999 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 101615 - || || 14 de febrer, 1999 || Farpoint || G. Hug, G. Bell
|-
| 101616 - || || 12 de febrer, 1999 || Oohira || T. Urata
|-
| 101617 - || || 13 de febrer, 1999 || Oohira || T. Urata
|-
| 101618 - || || 14 de febrer, 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 101619 - || || 12 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101620 - || || 15 de febrer, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 101621 - || || 15 de febrer, 1999 || Kleť || Kleť
|-
| 101622 - || || 15 de febrer, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 101623 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101624 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101625 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101626 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101627 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101628 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101629 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101630 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101631 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101632 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101633 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101634 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101635 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101636 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101637 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101638 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101639 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101640 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101641 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101642 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101643 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101644 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101645 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101646 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101647 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101648 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101649 - || || 12 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101650 - || || 12 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101651 - || || 12 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101652 - || || 12 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101653 - || || 12 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101654 - || || 12 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101655 - || || 12 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101656 - || || 12 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101657 - || || 12 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101658 - || || 12 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101659 - || || 12 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101660 - || || 12 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101661 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101662 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101663 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101664 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101665 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101666 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101667 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101668 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101669 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101670 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101671 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101672 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101673 - || || 12 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101674 - || || 12 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101675 - || || 12 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101676 - || || 12 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101677 - || || 12 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101678 - || || 12 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101679 - || || 12 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101680 - || || 12 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101681 - || || 12 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101682 - || || 12 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101683 - || || 12 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101684 - || || 12 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101685 - || || 12 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101686 - || || 12 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101687 - || || 12 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101688 - || || 12 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101689 - || || 11 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101690 - || || 11 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101691 - || || 11 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101692 - || || 11 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101693 - || || 11 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101694 - || || 11 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101695 - || || 8 de febrer, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101696 - || || 8 de febrer, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101697 - || || 9 de febrer, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101698 - || || 9 de febrer, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101699 - || || 9 de febrer, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101700 - || || 13 de febrer, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
1